Мыш — фамилия:
 Мыш, Владимир Михайлович (1873—1947) — русский и советский хирург, профессор, академик АМН СССР.
 Мыш, Дмитрий Владимирович (1902—1961) — советский врач, хирург, доцент, директор Иркутского государственного медицинского института.
 Мыш, Михаил Игнатьевич (1846—1932) — российский юрист и научный писатель.
 Мыш-Гмайнер, Лула (1876—1948) — немецкая певица и музыкальный педагог.

См. также 
 Мышь